
Termin -{TGC}- ima više značenja.

 Genetički kod za cistein
 Veliki kanjon Kolorada
 Tkivna transglutaminaza